Рекало Галина Федорівна (нар. 20 січня 1939, Рівненська область) — українська радянська діячка.
 Рекало Михайло Петрович (нар. 11 липня 1938 року у м. Костянтинівка Донецької області — 2004 р. Харків) — радянський та український вчений-фізик-теоретик.